

Села:
 Дружелюбівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Дружелюбівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Дружелюбівка — Запорізька область, Запорізький район
 Дружелюбівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Дружелюбівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Дружелюбівка — Одеська область, Подільський район
 Дружелюбівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Дружелюбівка — Одеська область, Березівський район
 Дружелюбівка — Харківська область, Ізюмський район
 Дружелюбівка — Херсонська область, Генічеський район

 Дружелюбівка — колишня назва села Ниновичі Червоноградського району Львівської області (1951—1993)